Antonio Meneghetti Faculdade é uma instituição de ensino superior brasileira inaugurada em 20 de janeiro de 2008, localizada na localidade do Recanto Maestro, no Município de Restinga Sêca, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Seu funcionamento foi autorizado pelo Ministério da Educação através da Portaria nº 1.170, de 5 de dezembro de 2007. Posteriormente, em 29 de maio de 2012, foi recredenciada pelo Ministério da Educação e Cultura, através da Portaria nº 712.

Ligações externas
 
 Antonio Meneghetti Faculdade (portal Ontopsicologia)
 Localização da AMF no OpenStreetMap

Instituições de ensino superior do Rio Grande do Sul
Restinga Sêca
Ontopsicologia